William J. Bernstein ist ein US-amerikanischer Autor und Neurologe. Er ist Herausgeber des vierteljährlich erscheinenden Magazins Efficient Frontier. Er schreibt regelmäßig Kolumnen für den Morningstar und das Wall Street Journal.

Bernstein hat einen PhD in Chemie und einen M.D. in Neurologie. Er beschäftigt sich in seinen Büchern mit Investmentstrategien und Wirtschaftsgeschichte.

Bücher 
 The Intelligent Asset Allocator. How to Build Your Portfolio to Maximize Returns and Minimize Risk. McGraw-Hill, New York NY u. a. 2000, ISBN 0-07-136236-3.
 Die intelligente Asset Allocation: Wie man profitable und abgesicherte Portfolios erstellt, FinanzBuch, München 2006 (übersetzt von Horst Fugger), ISBN 978-3-89879-150-2.
 The Four Pillars of Investing. Lessons for Building a Winning Portfolio. McGraw-Hill, New York, NY u. a. 2002, ISBN 0-07-138529-0.
 The Birth of Plenty. How the Prosperity of the Modern World was Created. McGraw-Hill, New York, NY u. a. 2004, ISBN 0-07-142192-0.
Die Geburt des Wohlstands. Wie der Wohlstand der modernen Welt entstand. FinanzBuch Verlag, München 2005 (Übersetzung von Horst Fugger), ISBN 3-89879-111-4.
 A Splendid Exchange. How Trade Shaped the World from Prehistory to Today. Atlantic Books, London 2008, ISBN 978-1-84354-668-9.
 The Investor's Manifesto. Preparing for Prosperity, Armageddon, and Everything in Between. Wiley, New York, NY 2009, ISBN 978-0-470-50514-4.

Weblinks 
 Bernstein beim FinanzBuch Verlag
 
 Zwei Folgen von EconTalk mit Bernstein, 2008
 Vortrag von Bernstein zu Birth of Plenty, AtGoogleTalks, 20. September 2007

Verweise 

US-Amerikaner
Autor
Neurologe
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann